Matemera ist der Nachname von:
 Bernard Matemera (1946–2002), simbabwischer Bildhauer
 Norman Matemera (* 1982), simbabwischer Fußballschiedsrichter